Audi Cup 2017 — 5-й розыгрыш международного футбольного клубного турнира между командами из Европы, состоявшийся 1-2 августа 2017 года. В турнире приняли участие команды из Германии, Испании, Италии и Англии. Все матчи прошли в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Команды 
Участие в турнире Audi Cup 2017 приняли:
  «Бавария», Германия
  «Атлетико Мадрид», Испания
  «Наполи», Италия
  «Ливерпуль», Англия

Результаты

Сетка

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры

Ссылки 

Audi Cup
Футбол в Европе в 2017 году
Август 2017 года